El príncipe Ataúlfo de Orléans (Madrid, 20 de octubre de 1913 - Málaga, 8 de octubre de 1974) fue un príncipe, militar e ingeniero español del siglo XX.

Biografía 
Era el tercero y último de los hijos habidos en el matrimonio formado por el infante Alfonso de Orleans y la princesa Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha (después de los príncipes Álvaro y Alfonso) y el segundo de los mismos nacido en España. La razón de ello fue que hasta 1912 el matrimonio estaba en el exilio por no haber dado Alfonso XIII su preceptivo consentimiento al mismo. Nació en el palacio que poseía su abuela paterna la infanta Eulalia en la madrileña calle de Quintana.

Diez días después de su nacimiento fue bautizado en el salón de Gasparini del Palacio Real de Madrid, como era preceptivo para los infantes no nacidos de rey. A pesar de no ser infantes, Alfonso XIII había decretado en el mismo mes de su nacimiento que los hijos del matrimonio gozarían los mismos honores, preeminencias y distinciones que los infantes de España, así como el predicado de alteza real. Se le impusieron los nombres de Ataulfo Carlos Isabelo Alejandro, siendo sus padrinos los infantes Isabel de Borbón y Carlos de Borbón-Dos Sicilias. Fue alumno del Sandroyd School, situado en el Reino Unido.

En 1931 parte al exilio junto con el resto de su familia primero en Suiza y después en Reino Unido. En este último lugar, llegó a trabajar como ingeniero en una compañía industrial de Oxford. En 1936 se unió al ejército del aire del bando nacional, participando en la Legión Cóndor. En la España franquista juntó a sus primos los infantes Luis Alfonso y José Eugenio de Baviera fueron algunos de los escasos representantes de la antigua familia real en diversos actos y ceremonias familiares. En 1958, tras la muerte de su abuela la infanta Eulalia fue el heredero único de todos sus bienes.

Murió por una pancreatitis en Málaga el 8 de octubre de 1974.

Fue enterrado junto a sus padres y a su hermano Alfonso en la cripta de la capilla de la Divina Pastora del convento de los capuchinos de Sanlúcar de Barrameda.

Títulos y órdenes

Títulos 
 Su Alteza Real el Serenísimo Señor D. Ataúlfo de Orleans-Borbón y Sajonia-Coburgo-Gotha, príncipe de la Casa de Orléans.

Órdenes 
 Caballero gran cruz de la Orden de Carlos III.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Dinastía de Orleans
Casa de Borbón en España
Nacidos en Madrid
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Militares de la guerra civil española sublevados
Aviadores de España
Agrónomos de España del siglo XX
Fallecidos en Málaga